South Liberty ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 South Liberty (Maine)
 South Liberty (Missouri)
 South Liberty (Tennessee)
 South Liberty (Texas)